Турнир BNP Paribas Masters 2013 года в мужском парном разряде проводится в 39-й раз. В основной сетке турнира 24 пары, две из которых попали в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Боб и Майк Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Махеш Бхупати и Рохан Бопанна — не защищали свой титул, но Бопанна принимал участие в соревнованиях (в паре с Эдуаром Роже-Вассленом) и дошёл до четвертьфинала.

Посев 
Все посеянные пары начинают турнир со второго раунда.

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Финал)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Четвертьфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Полуфинал)

<li>  Рохан Бопанна /  Эдуар Роже-Васслен (Четвертьфинал)
<li>  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро (Второй раунд)
<li>  Даниэль Нестор /  Леандер Паес (Второй раунд)
<li>  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Masters 2013